Сезон ФК «Мілан» 2019—2020 — 86-ий сезон цього клубу в італійській Серії А.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Серія А

Турнірна таблиця

Статистика матчів

Підсумки за туром

Матчі

Кубок Італії

Статистика

Примітки

Посилання 

Мілан
Сезони ФК «Мілан»